3-й сезон Мирового шоссейного рейтинга FICP — велошоссейного сезонного турнира 1986 года.

Итоговый рейтинг

Индивидуальный

Ссылки 
 
 
 
 Мировой шоссейный рейтинг UCI 986 на Memoire du cyclisme